Софала:

 Софала — исторический порт в Мозамбике, при впадении в Индийский океан речки Софалы.
 Софала — провинция в Мозамбике.